P15 ou P-15 peut faire référence à :

Armement 
 MAB P15 Compétition (F1), une version du pistolet automatique MAB PA15 ;
 P-15 Termit, un missile anti-navire russe.

Automobile 
 BRM P15, une formule 1 de l’écurie British Racing Motors,
 Citroën-Kégresse P15 N, un semi-chenillé produit à partir de 1928.

Écriture 
 Papyrus 15, un papyrus du Nouveau Testament.

Médecine 
 Autres traumatismes obstétricaux, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres